Nette (Innerste), rivier in het Duitse Nedersaksen, zijrivier van de Innerste
 Nette (Middenrijn), rivier in het Duitse Rheinland-Pfalz, zijrivier van de (Midden)rijn
 Nette (Niers), rivier in het Duitse Noordrijn-Westfalen, zijrivier van de Niers